Widmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Widmayer (1873–1931), österreichischer Priestermönch und Schriftsteller
 Heinrich Widmayer (1891–1977), österreichischer Politiker (SDAP)
 Herbert Widmayer (1913–1998), deutscher Fußballspieler
 Rainer Widmayer (* 1967), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Theodor Widmayer (1828–1883), deutscher Maler und Fotograf
 Werner Widmayer (1909–1942), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Widmaier
 Widmeier